Владимир Языков:
 Языков, Владимир Дмитриевич (1865—1917) — русский историк, археолог, член Воронежской учёной архивной комиссии (1906—1917); убит большевиками.
 Языков, Владимир Сергеевич (ум. 1937) — инженер, начальник ЭПРОН.